«Приятное сумасшествие» — французский кинофильм с Луи де Фюнесом.

Сюжет 
Президент одной солидной компании в состоянии лёгкого помешательства распределяет доход компании между служащими, а часть забирает себе. Тем самым он обеспечивает благополучие трёх своих работников.

Ссылки 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1951 года